Etichetta di identificazione – foglietto di carta, cartoncino o film plastico applicato su buste e imballaggi per indicarne produttore, contenuto e altre informazioni come il prezzo, il possessore, dati di rintracciabilità, codice a barre, informazioni nutrizionali eccetera
Etichetta discografica – impresa commerciale che si occupa della produzione discografica
Etichetta – in informatica (nei linguaggi di programmazione) è un gruppo di caratteri identificatori di un record, una posizione o una istruzione di un programma
 Etichetta – modalità di evidenziazione dei file e delle directory del sistema operativo Mac OS X
 Etichetta – conformità alle regole del Galateo
 Etichetta – in biologia, breve sequenza di aminoacidi o anche di acidi nucleici aggiunte tramite ingegneria genetica alla macromolecola di interesse per motivi di purificazione, marcatura o per migliorarne le caratteristiche fisiche come la solubilità.

Altri progetti